Саратовская область по состоянию на 1 января 2021 года включает 1762 населённых пункта, в том числе:
 43 городских населённых пункта (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
 18 городов;
 25 посёлков городского типа (рабочих посёлков);
 1719 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года — 1778 сельских населённых пунктов, из них 95 без населения).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства области: 1 городу областного значения, 2 административным округам, 1 ЗАТО, 1 административному району и 38 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 4 городских округа и 37 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Город областного значения и административный район 

На уровне организации местного самоуправления город областного значения Саратов и Саратовский район (с 1 января 2022 года административно-территориальная единица со статусом административного района) образуют ГО город Саратов.

Саратов

Саратовский район

Административные округа (городские округа)

Михайловский

Шиханы

ЗАТО (городской округ)

Светлый

Районы

Александрово-Гайский

Аркадакский

Аткарский

Базарно-Карабулакский

Балаковский

Балашовский

Балтайский

Вольский

Воскресенский

Дергачёвский

Духовницкий

Екатериновский

Ершовский

Ивантеевский

Калининский

Красноармейский

Краснокутский

Краснопартизанский

Лысогорский

Марксовский

Новобурасский

Новоузенский

Озинский

Перелюбский

Петровский

Питерский

Пугачёвский

Ровенский

Романовский

Ртищевский

Самойловский

Советский

Татищевский

Турковский

Фёдоровский

Хвалынский

Энгельсский

См. также 
 Административное деление Саратовской области
 Городские населённые пункты Саратовской области
 Округа Саратовской области

Примечания 

Саратов